Байдак — різновид великого човна.

Байдак — українське прізвище.

Відомі носії 
 Байдак Алла Євгенівна (1938) — українська майстриня художньої вишивки та нанизування бісеру.
 Байдак Віктор Федорович — український правознавець.
 Байдак Дмитро Тихонович — російський поет.
 Байдак Іван (1897—1971) — хорунжий Січових стрільців.
 Байдак Іван Степанович — сучасний український письменник-прозаїк.
 Байдак Ігор Миколайович (1965) — український журналіст, краєзнавець, поет, фотограф, колекціонер.
 Байдак Леонід Сергійович — український журналіст.
 Байдак Микола Дмитрович — представник українського шляхетського роду, громадський і земський діяч, депутат Державної думи Російської імперії I-го скликання.

Українські прізвища